Rothschloß bezeichnet

die Gemeinde Krakovec, Okres Rakovník, Tschechien
die dortige Burg Krakovec
die Ortschaft Białobrzezie, Gemeinde Kondratowice, Powiat Strzeliński, Polen
das dortige Gefecht bei Rothschloß von 1741